Kundera ist der Familienname einer tschechischen Künstlerfamilie:

 Ludvík Kundera (Pianist), Pianist und Musikwissenschaftler
 Ludvík Kundera (1920–2010), Schriftsteller, Neffe von Ludvík Kundera (Pianist)
 Milan Kundera (* 1929), Schriftsteller, Sohn von Ludvík Kundera (Pianist)

ferner der Familienname von:
 Miroslav Kundera (* 1965), tschechoslowakischer Radrennfahrer